Jenei István
 Jenei István (1936–2021) labdarúgó
 Jenei István (1953–2011) sportlövő, edző

Jeney István
 Jeney István (1887–?) evezős, olimpikon
 Jeney István (1946) színész